För publicisten Johan Lindström, senare Johan Lindström Saxon, se Johan Lindström Saxon; för elektroingenjören, se Jonas Lindström; för volleybollspelaren, se Johan Lindström (volleybollspelare); för konstnären, se Johan Lindström (konstnär). 

Carl Johan Tore Lindström, född 31 mars 1979 i Jönköping, Sverige, är en svensk före detta ishockeyspelare.

Säsongerna 1995–1996 och 1996–1997 blev han svensk juniormästare med HV71, medan han blev svensk seniormästare med samma förening säsongerna 2007–2008 och 2009–2010.

Källor

Externa länkar

Idrottare från Jönköping
Levande personer
Födda 1979
Män
Personer från Jönköpings kommun
Spelare i HC Dalen
Spelare i HV71
Spelare i Linköping HC
Spelare i Mora IK
Svenska ishockeyspelare